Come Taste the Band — десятый студийный альбом британской рок-группы Deep Purple, вышедший 10 октября 1975 года.

Об альбоме 
Это был последний альбом Deep Purple перед распадом группы 16 марта 1976 года, поэтому он стал единственным с участием гитариста Томми Болина, который заменил Ричи Блэкмора, а также последним из трёх альбомов с Дэвидом Ковердэйлом на вокале и Гленном Хьюзом на бас-гитаре, поскольку ни один из троих не будет задействован в воссоединённом Deep Purple в 1984 году. Это также единственный альбом, в котором нет ни Блэкмора, ни Иэна Гиллана, поскольку в каждом предыдущем и последующем альбомах присутствует по крайней мере один из них.

История создания 

Будучи недовольным направлением «гуталинового фанка», в котором развивалась музыка Deep Purple, Блэкмор покинул группу в апреле 1975 года. Лорд и Хьюз были подавлены (последний тоже думал об уходе, но разговор с Дэвидом Боуи о поиске нового гитариста для Purple изменил его настроение); Ковердейл планировал записать сольный альбом с привлечением текущих участников группы. На общем собрании было решено сохранить группу под прежним названием (Дэвид предлагал такие варианты как «Bad Company», «Purple» и «The Deeps») и отыскать нового гитариста. Впоследствии Пейс и Лорд признавали ошибочность этого решения, отмечая и давление со стороны звукозаписывающей компании.

В списке кандидатов от Ковердэйла первым шёл Джефф Бек, вторым — Рори Галлахер, а третьим — малоизвестный американец Томми Болин (также прослушивался Клем Клемпсон из Humble Pie). Прослушивание Болина быстро превратилось в общий джем, и его кандидатура была утверждена. По утверждению Джона Лорда, «своей кипучей энергией Томми, по сути, вдохнул жизнь в обезглавленную цыплячью тушку».

В июне-июле группа репетировала в Pirate Sound Studios в Голливуде; запись диска проходила с 3 августа по 1 сентября 1975 года в студии Мюзикленд в Мюнхене, ФРГ. Именно тогда стало известно о серьёзных проблемах с наркотиками у Болина и Хьюза. К моменту готовности альбома на 80 % Хьюза пришлось выслать самолётом в Англию; партии бас-гитары исполнял Болин. По свидетельству Лорда, когда на Томми «находили периоды просветления, он вкалывал как электростанция» — при этом он постоянно подстёгивал себя наркотиками. Для записи Болин использовал эффекты Sam Ash и Echoplex.

В композиции «The Dealer» партии совместного вокала исполнил Томми Болин.

«Lady Luck», написанная Джеффом Куком (коллегой Болина по Energy), получила новый текст. Лирику к «Dealer» Ковердейл писал, держа в уме зависимость Хьюза (по словам Болина, «это песня о наркотиках — когда они у тебя есть, это лучшая штука в мире, а когда их нет — хуже них ничего и быть не может»). «Owed to 'G'» Болин описал как «хард-рок Джорджа Гершвина». Композиция «You Keep On Moving» была сочинена Ковердэйлом и Хьюзом на раннем этапе работы над альбомом Burn, в курортном городке Рэдкар; Лорд считает её одной из величайших композиций группы.

Альбом вышел 10 октября; а в конце года «Deep Purple» начали мировое турне (с целью свести проблемы к минимуму к Хьюзу и Болину были приставлены персональные опекуны). Однако гастроли обернулись для Deep Purple неприятным сюрпризом: они не были готовы к столь сильному неприятию гитариста со стороны американской, а вслед за ней — и британской публики. После тура в поддержку альбома группа распалась. Последний концерт в этом составе состоялся 15 марта 1976 года и через день группа распалась. Официальное сообщение о том, что Deep Purple прекратил своё существование, было опубликовано только через 4 месяца, 19 июля.

Через 5 месяцев после этого, 4 декабря, Томми Болин скончался от сердечного приступа, спровоцированного передозировкой наркотиков.

Отзывы критиков 
Рецензент журнала Classic Rock, делая обзор юбилейного переиздания Come Taste the Band 2010 года, отметил потрясающую работу Кевина Ширли на втором диске и констатировал, что альбом (получивший в момент выхода холодный приём), прошёл проверку временем и является одним из лучших в каталоге Deep Purple.

В 2018 году сайт Ultimate Classic Rock поставил альбом на 5 место рейтинга лучших работ Deep Purple.

Список композиций 

Партию бас-гитары в первой композиции альбома «Comin’ Home» записал Томми Болин, так как в тот день Гленн Хьюз в студии не появился. После выпуска пластинки Гленн очень удивился, услышав новую для себя песню.

Издание «35th Anniversary Edition»

Участники записи 
 Дэвид Ковердэйл — ведущий вокал (кроме 3 и 8), бэк-вокал (3 и 8)
 Томми Болин — гитара, бэк-вокал; бас-гитара (1), совместный вокал (4)
 Гленн Хьюз — бас-гитара (кроме 1), со-вокал, ведущий вокал (3 и 8)
 Джон Лорд — клавишные, бэк-вокал
 Иэн Пейс: ударные

Технический персонал:
 Продюсирование — Мартин «The Wasp» Бёрч и Deep Purple
 Сведение — Мартин Бёрч и Иэн Пейс
 Звукооператор — Мартин Бёрч
 Дизайн альбома и фотографии — Питер Уильямс
 Код по каталогу — Gt.Britain TPSA 7515/OC 064 97044

Примечания

Литература

Ссылки 
 Тексты песен альбома

Альбомы 1975 года
Альбомы Deep Purple
Альбомы, спродюсированные Мартином Бёрчем
Хард-рок-альбомы
Фанк-рок-альбомы
Альбомы хеви-метала
Альбомы EMI Records
Альбомы Warner Bros. Records